B.G.Baldwin kan som auktorsförkortning betyda:

 Bruce G. Baldwin
 Bruce Gregg Baldwin

Robotskapade auktorsförkortningar